Neuherberg ist der Ortsname von

 Neuherberg (Ergersheim), Ortsteil der Gemeinde Ergersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Neuherberg (Langenaltheim), Ortsteil der Gemeinde Langenaltheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Neuherberg (München), Stadtviertel im Stadtteil Freimann, Stadt München, Bayern
 Neuherberg (Oberschleißheim), Ortsteil der Gemeinde Oberschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Neuherberg (Pfofeld), Ortsteil der Gemeinde Pfofeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Helmholtz-Zentrum München in Neuherberg (Oberschleißheim)
 Forschungsreaktor Neuherberg